Йолка (співачка) — сценічне ім'я української співачки
 Йолка (інтернет-мем)
 Йолка на крові
 Йолка (споруда) — каркас новорічної ялинки, що так і не була встановлена на Майдані незалежності для відзначення Нового 2014 року у зв'язку з Євромайданом.